Osmoy kan syfta på:
 Osmoy, Cher
 Osmoy, Yvelines